Makrinítsa kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Makrinítsa (ort i Grekland, Thessalien), Nomós Magnisías, 
 Makrinítsa (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Serrón, 

Robotskapade Greklandförgreningar